Piazza Vittorio Emanuele II ad Acquaviva delle Fonti
 Piazza Vittorio Emanuele II a Casape (RM)
 Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa
 Piazza Italia a Reggio Calabria
 Piazza Vittorio Emanuele II a Rieti
 Piazza Vittorio Emanuele II a Roma
 Piazza Vittorio Emanuele II a Rovigo

Pagine correlate 

Via Vittorio Emanuele
Corso Vittorio Emanuele